FC Rapid București, česky FC Rapid Bukurešť, je rumunský fotbalový klub z města Bukurešť. Založen byl roku 1923 dělníky z bukurešťské industriální čtvrti Grivița. Klub třikrát vyhrál rumunskou ligu (1967, 1999, 2003) a 13x rumunský fotbalový pohár (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006, 2007). Dvakrát se probojoval do čtvrtfinále evropského poháru  Poháru vítězů pohárů 1972/73 a Poháru UEFA 2005/06.

Historické názvy 
 Asociația culturală și sportivă Căile Ferate Române București (1923–1937)
 FC Rapid București (1937–1945)
 CFR București (1945–1950)
 Locomotiva București (1950–1958)
 FC Rapid București (1958–dodnes)

Výsledky v evropských pohárech

Pohár mistrů / Liga mistrů

Pohár vítězů pohárů

Pohár UEFA / Evropská liga

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rumunské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1923
Sport v Bukurešti